

Cinema 
 Fanfare – film del 1958 diretto da Bert Haanstra

Musica 
 Fanfare – raccolta degli Skids del 1982
 Fanfare – album di Jonathan Wilson del 2013
 Fanfare – singolo di Elettra Lamborghini del 2019

Altro 
 Fanfare – sonar decoy sviluppato dopo la seconda guerra mondiale dalla United States Navy

Pagine correlate 
Fanfara